Jiang kan avse följande auktorsnamn:

 Chenglin Jiang
 Jigang Jiang
 Jian-ping Jiang
 Nan Jiang
 Yao-ming Jiang
 Yu Mei Jiang

Robotskapade auktorsförkortningar